Behbehani oder Behbahānī ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad-Bāqer Behbahānī, zwölferschiitischer Rechtsgelehrter und Theologe
 Sarah Behbehani (* 1989), kuwaitische Tennisspielerin